Banklady steht für:

 Gisela Werler (1934–2003), erste Bankräuberin Deutschlands
 Banklady (Film), deutscher Spielfilm über Gisela Werler aus dem Jahr 2013